Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Oite :
 le Oite, un destroyer de classe Asakaze en service de 1906 à 1924 ;
 le Oite, un destroyer de classe Kamikaze en service de 1925 à 1944 ;

Oite